Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 1500 метров являлась Сифан Хассан из Нидерландов, пропускавшая этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 19 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 4 марта 2017 года. Фаворит забега, британка Лора Мьюр, оправдала свой статус. Через 300 метров после старта она вышла вперёд и повела бег в быстром темпе. Никто из преследовательниц не смог помешать ей завоевать первый титул чемпионки Европы в карьере с рекордом соревнований — 4.02,39. 20-летняя Констанце Клостерхальфен из Германии стала серебряным призёром, показав лучший результат в карьере (4.04,45).

Примечания

Ссылки 
 

бег